Por Luis Acevedo puede referirse a:

 Luis Acevedo Acevedo, aviador chileno.
 Luis Acevedo Andrade, político chileno.
 Luis Acevedo Quintanilla, abogado y político chileno.
 Luis Acevedo (futbolista), futbolista uruguayo.